Praya kan syfta på:
 Praya, Indonesien, en ort i Indonesien
 Praya (djur), ett släkte nässeldjur